Ярко́н (,  Абу-Бутрус у истока,  эль-Ауджа в устье) — река в Израиле, протекающая в центральной части страны.

Берёт начало из источников в крепости Антипатрида, возле города Рош-ха-Аин. Впадает в Тель-Авиве в Средиземное море. Длина реки — 27,5 км (крупнейшая река Израиля, впадающая в Средиземное море). Протекает через семь городов. В Тель-Авиве, за полтора километра до впадения в Средиземное море, в Яркон впадает река Аялон. Площадь водосборного бассейна — 1805 км².

Примечания

Ссылки 
 Britannica. Yarqon River 
 

Реки, впадающие в Средиземное море (Азия)
Реки Израиля